A szláv kostoľany szóból eredeztethető, tehát templomos (kostol) hely, ezenkívül több középkori eredetű elhagyott v. elpusztult templom helyének dűlőneve

 Szlovákia
 Fenyőkosztolány (szk. Jedľové Kostoľany), település a Nyitrai kerület Aranyosmaróti járásában
 Gímeskosztolány (szk. Kostoľany pod Tribečom), település a Nyitrai kerület Aranyosmaróti járásában
 Hernádszentistván (szk. Kostoľany nad Hornádom), település a Kassai kerület Kassa-környéki járásában
 Kecerkosztolány (szk. Kecerovské Kostoľany), Kecer településrésze a Kassai kerület Kassa-környéki járásában
 Kiskosztolány (szk. Zákostoľany), Nagykosztolány településrésze
 Nagykosztolány (szk. Veľké Kostoľany), település a  Nagyszombati kerület Pöstyéni járásában
 Nemeskosztolány (szk. Zemianske Kostoľany), település a Trencséni kerület Privigyei járásában

Lásd még
 Kostolná (egyértelműsítő lap)